La saison 2004 de la NFL est la  de la National Football League. Elle voit le sacre des New England Patriots à l'occasion du Super Bowl XXXIX.

Classement général 

 Les NY Giants terminent devant Dallas et Washington dans la NFC Est en raison de leurs meilleurs résultats lors des confrontations directes.
 Dallas termine devant Washington dans la NFC Est en raison de ses meilleurs résultats lors des confrontations directes.

Play-offs 
Les équipes évoluant à domicile sont nommées en premier. Les vainqueurs sont en gras

AFC 
 Wild cards :
  : San Diego 17-20 NY Jets (après prolongation) 
  : Indianapolis 49-24 Denver
 Premier tour : 
  : Pittsburgh 20-17 NY Jets (après prolongation) 
  : New England 20-3 Indianapolis
 Finale AFC : 
  : Pittsburgh 27-41 New England

NFC 
 Wild cards :
  : Seattle 20-27 Saint-Louis 
  : Green Bay 17-31 Minnesota 
 Premier tour : 
  : Atlanta 47-17 Saint-Louis
  : Philadelphie 27-14 Minnesota
 Finale NFC :
  : Philadelphie 27-10 Atlanta

Super Bowl XXXIX 
  : New England (AFC) 24-21 Philadelphie (NFC), au ALLTEL Stadium de Jacksonville

Notes et références 

2004
NFL
NFL